Chevrolet Cavalier (Ameryka Północna) – samochód osobowy produkowany na rynek amerykański w latach 1981–2005.
 Chevrolet Cavalier (Chiny) – samochód osobowy produkowany na rynek chiński i latynoamerykański w latach 2016–2021.

Inne 
 Chevrolet Cavalier Turbo – samochód osobowy produkowany na rynek latynoamerykański od 2021 roku.